Гэ́ри Дуэ́йн Пэ́йтон второ́й (; род. 1 декабря 1992 года в Сиэттле, Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Голден Стэйт Уорриорз». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета штата Орегон «Орегон Стэйт Биверз». Выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран. Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» сезона . Сын бывшего профессионального баскетболиста, члена Зала славы баскетбола Гэри Пэйтона.

Профессиональная карьера

Милуоки Бакс (2017) 
2 апреля 2017 года Пэйтон подписал контракт с клубом НБА «Милуоки Бакс». 14 октября он был отчислен перед началом сезона .  17 октября игрок подписал с Бакс двухсторонний контракт, по которому он играл за фарм-клуб Милуоки в Джи-Лиге НБА Висконсин Херд, но имел право на выступление в матчах НБА. 13 декабря Пэйтона отчислили из состава Бакс.

Лос-Анджелес Лейкерс (2018) 
15 января 2018 года Пэйтон подписал двухсторонний контракт с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Вашингтон Уизардс (2019—2020) 
21 января 2019 года Пэйтон подписал 10-дневный контракт с клубом «Вашингтон Уизардс». По окончании 10-дневного контракта он покинул состав Уизардс.

После игры за два клуба Джи-Лиги НБА 23 декабря Пэйтон подписал контракт с Вашингтоном до конца сезона.

Голден Стэйт Уорриорз (2021—2022) 
8 апреля 2021 года Пэйтон подписал 10-дневный контракт с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». 19 апреля он подписал второй 10-дневный контракт с Уорриорз. 16 мая Пэйтон подписал контракт с Уорриорз до конца сезона .

Перед началом сезона  Пэйтон был отчислен из состава «Голден Стэйт Уорриорз». 19 октября переподписал контракт с Уорриорз. 16 июня 2022 года Пэйтон стал чемпионом НБА, когда Уорриорз выиграли финальную серию у «Бостон Селтикс» со счётом 4—2.

Портленд Трэйл Блэйзерс (2022—2023) 
6 июля 2022 года Пэйтон подписал контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», рассчитанный на 3 года и 28 миллионов долларов.

Возвращение в Голден Стэйт (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года Пэйтон был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках сделки с участием четырех команд. В рамках обмена «Уорриорз» отправили Джеймса Уайзмена в «Детройт Пистонс» за Саддика Бея и Кевина Нокса, «Атланта Хокс» отдали «Уорриорз» пять выборов во втором раунде драфта за Бея, а затем «Уорриорз» обменяли Нокса и полученные выборы второго раунда драфта на Пэйтона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Орегон Стэйт Биверз» (баскетбол)
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»